Karastojanow ist der Nachname von

 Assen Karastojanow (1893–1976), bulgarischer Komponist
 Nikola Karastojanow (1778–1874), bulgarischer Drucker und Verleger